Henry Livingston est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Henry Livingston Junior (1748–1828) est l'auteur présumé du poème, publié anonymement, A Visit from St. Nicholas
 Henry A. Livingston (1776–1849) est un homme politique américain
 Henry W. Livingston (1768–1810) est un homme politique américain
 Henry Brockholst Livingston (1757–1823) est un juge américain